Joyeuse steht für:
 Joyeuse (Ardèche) ist eine französische Gemeinde im Département Ardèche
 Joyeuse (Adour), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Adour, auch als Aran bekannt
 Joyeuse (Bidouze), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Bidouze
 Joyeuse (Schwert), Schwert Karls des Großen

Joyeuse ist der Familienname folgender Personen:
 Anne de Joyeuse (1560–1587), Admiral von Frankreich
 Antoine Scipion de Joyeuse († 1592), französischer Heerführer der Heiligen Liga
 François de Joyeuse (1562–1615), französischer Geistlicher
 Guillaume de Joyeuse (1520–1592), Bischof von Alet von 1530 bis 1557, Generalstatthalter des Königs im Languedoc seit 1561 und Marschall von Frankreich seit 1582
 Henri de Joyeuse (1563–1608), französischer Kapuziner und Heerführer in den Religionskriegen, Marschall von Frankreich
 Henriette Catherine de Joyeuse (1585–1656), Tochter von Henri de Joyeuse und Catherine Nogaret
 Jean-Armand de Joyeuse (1631–1710), Marschall von Frankreich
 Louis de Lorraine, duc de Joyeuse (1622–1654), Herzog von Joyeuse
 Louis Thomas Villaret de Joyeuse (1747–1812), französischer Admiral und Politiker 
 René Joyeuse (1920–2012), schweizerisch-amerikanischer Widerstandskämpfer und Arzt

Siehe auch:
 La Joyeuse